Winter Park ("Parque Invernal" em inglês) pode se referir a:

 Winter Park (Colorado) - cidade no estado americano do Colorado
 Winter Park (Flórida) - cidade no estado americano da Flórida

Ver também
 Winter

Desambiguação
Desambiguações de topônimos